Selters est un terme pouvant faire référence à :
 Selters, sorte d'eau minérale naturelle ;

Toponyme

Selters (Taunus), municipalité de l'arrondissement de Limburg-Weilburg en Hesse ;
 Selters (Westerwald), ville de l'arrondissement de Westerwald en Rhénanie-Palatinat et chef-lieu de la Verbandsgemeinde de Selters ;
 Selters, village de l'arrondissement de Limburg-Weilburg en Hesse, quartier de la commune de Löhnberg.

Homonymie de toponyme